Ново-Каменское () — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. До 2016 года входил в состав Каменского сельского поселения.

География 
Посёлок Ново-Каменское расположен на правобережье реки Преголи, в 16 км к западу от города Черняховска. В 1,5 км к северо-западу находится посёлок с парным названием Каменское.

История 
Впервые упоминается в исторических документах в 1615 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)